Miri pode referir-se a:
 Miri, cidade da Malásia.
 Os Miris, grupo tribal de Arunachal Pradesh, Índia.

Desambiguação